Rabstein  steht für: 
 Rabštejn, Berg im Rabenseifener Bergland im Gebiet des Gemeindeteils  der Gemeinde , , , Tschechische Republik
 Burg Rabenstein in Rabenstein an der Schnella (tschechisch Rabštejn nad Střelou), Ortsteil der Stadt Manětín im Okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj, Tschechische Republik
 Burg Rabštejnek, Okres Chrudim, Tschechien

Familien und Personen:
 Pflug von Rabstein (auch Pflug von Rabenstein oder Pflugk, tschechisch Pluh z Rabšteina oder Pluh z Rab(s)štejna), uradliges Rittergeschlecht aus Böhmen, das die Burg Rabenstein in Rabenstein an der Schnella (tschechisch Rabštejn nad Střelou) besaß
 Johann der Jüngere von Rabstein (1437–1473), böhmischer Adliger aus der jüngsten Linie/dem jüngsten Adelsgeschlecht der Rab(en)steiner, Propst, päpstlicher Protonotar, Diplomat und Humanist
 Prokop von Rabstein (* um 1420; † 1472), böhmischer Adliger aus der jüngsten Linie/dem jüngsten Adelsgeschlecht der Rab(en)steiner, Oberstkanzler von Böhmen und Diplomat

Siehe auch:
 Česká Kamenice
 Rabenstein
 Rabštejn (Begriffsklärung)
 Rabsztyn